Magnolia Lake (engl. für „Magnoliensee“) ist der Name folgender Seen und Stauseen in den Vereinigten Staaten:

 Magnolia Lake (Citrus County, Florida)
 Magnolia Lake (Clay County, Florida)
 Magnolia Lake (Georgia)
 Magnolia Lake (Kansas)
 Magnolia Lake (Louisiana)
 Magnolia Lake (Mississippi)
 Magnolia Lake (New Jersey)
 Magnolia Lake (Pennsylvania)
 Magnolia Lake (Montgomery County, Texas)
 Magnolia Lake (Navarro County, Texas)
 Magnolia Lake (Wyoming)